Cartoon Network — em inglês e espanhol latino-americano via segundo programa de áudio
 Cartoon Network (América Latina) — em espanhol latino-americano e inglês
 Cartoon Network (Alemanha) — em alemão e inglês
 Cartoon Network Árabe — em árabe
 Cartoon Network (Austrália) — em inglês
 Cartoon Network (Brasil) — em português brasileiro e inglês
 Cartoon Network (Coreia do Sul) — em coreano
 Cartoon Network (Espanha) — antigo canal em espanhol e inglês
 Cartoon Network (Europa) — em inglês
 Cartoon Network (França) — em francês e inglês
 Cartoon Network (Itália) — em italiano e inglês
 Cartoon Network (Japão) — em japonês e principalmente em inglês
 Cartoon Network (Nórdico) — em dinamarquês, norueguês, sueco e inglês
 Cartoon Network (Reino Unido e Irlanda) — em inglês
 Cartoon Network (Portugal) — em português padrão para Portugal, Angola e Moçambique
 Cartoon Network (Turquia) — em turco e inglês

Desambiguações de televisão